

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Przyborze – część wsi Stypułów w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Przyborze – przysiółek wsi Wichów w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Brzeźnica
 Przyborze – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy 
 Przyborze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. łobeskim, w gminie Łobez

Zobacz też 
 Przyborzyce